Der Student von Prag ist der Titel von

 Der Student von Prag (1913), Kunstfilm aus dem Jahr 1913 von Stellan Rye
 Der Student von Prag (1926), Neuverfilmung aus dem Jahr 1926 von Henrik Galeen
 Der Student von Prag (1935), Neuverfilmung aus dem Jahr 1935 von Arthur Robison

 Der Student von Prag (Roman) (1930), ein Roman von Hanns Heinz Ewers